Millennium Tower ("torre del millennio" in lingua inglese) può riferirsi a:

Millennium Tower – grattacielo di Amsterdam (Paesi Bassi)
Millennium Tower – grattacielo di Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Millennium Tower – grattacielo di Penang (Malaysia)
Millennium Tower – grattacielo di Rotterdam (Paesi Bassi)
Millennium Tower – grattacielo di Vienna (Austria)
Millennium Tower – grattacielo di San Francisco (Stati Uniti d'America)
Millennium Tower – grattacielo in progetto a Tōkyō (Giappone)

Esistono altri edifici il cui nome, tradotto in inglese, equivale a Millennium Tower, e con tale nome sono talvolta indicate:

Jahrtausendturm – torre in legno di Magdeburgo (Germania)
Tour du Millénaire – torre panoramica di Gedinne (Belgio)